Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2003 состоялся в городе Аомори (Япония) с 23 по 29 ноября 2003 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 6 женских команд.

В мужском турнире чемпионом стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Австралии; третье место заняла сборная Республики Корея, победившая в матче за 3-е место сборную Японии.

В женском турнире чемпионом стала (в 11-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея. Третье место заняла сборная Новой Зеландии, победив в малом финале за 3-е место сборную Австралии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2004.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф за 1—4 места.
 Проходят в тай-брейки за 4-е место и выход в плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку сборные Новой Зеландии, Китая и Тайваня набрали одинаковое количество побед, между ними были проведены дополнительные матчи за 4-е место (обладатель которого выходит в плей-офф). Сначала встречались сборные Китая и Тайваня; проигравший занимал общее 6-е место, победитель играл со сборной Новой Зеландии за 4-е и 5-е место.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2003
Спорт в Японии в 2003 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Ноябрь 2003 года